Christian Wolff se poate referi la:

 Christian Wolff (1679 - 1754), filozof și matematician german
 Christian Wolff (n. 1934), compozitor american de muzică clasică experimentală
 Christian Wolff, actor german contemporan

Vezi și 
 Christian Wulff - președinte al Germaniei (2010-2012)